Ла-Карт — муниципалитет в Испании, провинция Барселона
 Ла-Карт — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона